Klara Mirska (1901-1990) – pisarka
 Marta Mirska (1920-1991) – piosenkarka